Der Begriff Güldenhof bezeichnet:

 den deutschen Namen der polnischen Gemeinde Złotniki Kujawskie
 einen Ortsteil der Gemeinde Stechlin, siehe Güldenhof